Леонид Давыдович Заходник (; 3 апреля 1912 — октябрь 1988) — советский и латвийский певец (лирический тенор) и вокальный педагог. Заслуженный артист Латвийской ССР (1943).

Биография 
Леонид Заходник родился 3 апреля 1912 года в Витебской губернии Российской империи.

Учился в Латвийской консерватории у П. Саксса (1929—1931) и в Милане (Италия, 1934—1936). Был солистом Латвийской Национальной оперы (Театра оперы и балета Латвийской ССР, 1936—1941 и 1944—1947), Государственного художественного ансамбля Латвийской ССР (1942—1944), Латвийской государственной филармонии (1947—1962), вокальным педагогом (1963—1985).

Наиболее известен по роли Фауста в одноимённой опере Шарля Гуно (1936), роли Альфреда в «Травиате» (1936) и Герцога в «Риголетто» (1937) Джузеппе Верди, а также Ленского в опере Петра Ильича Чайковского «Евгений Онегин» (1940).

Среди учеников Леонида Давыдовича Заходника латвийские исполнители: Виктор Лапченок, Жорж Сиксна, Лайма Вайкуле.

Заслуженный артист Латвийской ССР (1943).

Примечания

Ссылки 
 Виктор Лапченок о Леониде Заходнике в интервью, данном Ивару Клейнсу из журнала «Легенды»

Оперные певцы и певицы Латвии
Заслуженные артисты Латвийской ССР